Adolar Marin ou Adolar Sebastião Marin Junior (São Paulo, 17 de março de 1966) é um compositor, cantor e instrumentista (violonista e guitarrista) brasileiro.

Discografia
Qualquer estação (1999)

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Guitarristas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo